Тю́нккюнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тюнккюнен, Орас (род. 1977) — финский политик.
  (род. 1989) — финский политик.